Гайдаш — фамилия. Известные носители:

 
 Гайдаш, Андрей Александрович (род. 1989) — украинский и российский футболист.
 Гайдаш, Мария Ивановна (род. 1948) — российский политик, депутат I созыва.